Ibezito Ogbonna (Enugu, 27 de março de 1983) é um futebolista nigeriano que atua como atacante.
Atualmente joga no FK Vardar da Macedônia.
Teve passagens pelo Kaizer Chiefs Football Club e CFR Cluj.

Ligações externas
 http://www.ogol.com.br/player/ibezito_ogbonna/2007_2008/profile/137/default/40990

Futebolistas da Nigéria
Futebolistas do Hapoel Tel Aviv
Futebolistas do CFR Cluj
Futebolistas do Kaizer Chiefs Football Club
Futebolistas do Apolonia Fier
Futebolistas do FK Vardar